

Sigle 

HUA est un sigle qui peut désigner :
 Harakat-ul-Ansar, l'ancien nom de Harakat ul-Mujahidin, un groupe armé islamiste pakistanais.

Patronyme 

 Henri Hua (1861-1919), un botaniste français ;
 Hua Guofeng (1921-2008), un dirigeant de la république populaire de Chine de 1976 à 1981, progressivement écarté par Deng Xiaoping ;
 Hua Chunying (1970-), une femme politique chinoise ;
 Hua Jianmin (1940-), un homme politique chinois ;
 Hua Jin (1976-), une artiste sino-canadienne ;
 Hua Luogeng (1910-1985), un mathématicien chinois ;
 Hua He, un historien et lettré chinois du royaume de Wu lors de la période des Trois Royaumes en Chine antique ;
 Hua Chenyu (1990-), un chanteur et un compositeur chinois ;
 Hua Tuo, un célèbre médecin chinois de l'époque de la dynastie Han ou Han postérieurs ;
 Jean-Michel Hua (1971-), un scénariste, acteur et réalisateur français ;
 Hua Xiong (138 - 190/191), un commandant militaire chinois de la fin de la dynastie Han en Chine antique ;
 Hua Xin (157-231), un ministre chinois du royaume de Wei lors de la période des Trois Royaumes en Chine antique ;
 Hua Yan (1682-1756), un peintre et dessinateur chinois de figures, d'animaux et de fleurs ;
 Hua San Chuan, un auteur de bande dessinée chinois ;

Hua est un nom de fiction porté notamment par :
 Hua Mulan (), l'héroïne d'une légende chinoise qui se déguise en homme pour prendre la place de son père trop vieux lors d'une mobilisation de l'empereur pour combattre les Ruanruan.

Toponyme 

 xian de Hua (), une subdivision administrative de la province du Henan ;
 État de Hua (), situé sur ce xian, pendant la Période des Printemps et Automnes ;
 xian de Hua (), une subdivision administrative de la province du Shaanxi ;
 mont Hua (), une des cinq montagnes sacrées de Chine.

Autres 
Hua peut aussi désigner :
 Hua, un genre d'arbustes de la famille des Huaceae ;
 hua, romanisation de caractères chinois tels que ,  et  ;ou encore de 許, prononcé Xù en mandarin, et heoi en Cantonais, et francisé Hua dont est issu Jean-Michel Hua (de père vietnamien HUA Chon Trung   許真 忠, I.A.U. - CNRS  https://www.iau.org/administration/membership/individual/3771/). Ce vocable en chinois traditionnel s'écrit 许 (toujours prononcé Xù) en chinois simplifié.
 Hua (滑), ancien nom chinois des Huns blancs appelés aussi Yeta, Shvetahûna ou Hephthalites selon les époques et les locuteurs.